

Sciences et techniques

Chimie 
 Le benzène est un hydrocarbure aromatique, de formule brute .
 Le benzène de Claus est une structure anciennement proposée pour le benzène, dont on sait aujourd'hui qu'elle est incorrecte.
 Le benzène de Dewar est un isomère instable du benzène, donc également de formule .
 Le benzène deutéré est un isotopologue du benzène de formule .

Culture et société

Droit international 
 La  est une convention internationale concernant la prévention des dangers dus au benzène, adoptée en 1971 par l'Organisation internationale du travail.

Marine 
 Le Benzène est un navire de la Marine nationale française (1936-1966).